Beto Angerosa é um baterista e percussionista de música popular brasileira.

Discografia 
Alaire Flamenco
Noches de España

Bateristas do estado de São Paulo
Percussionistas do estado de São Paulo
Naturais da cidade de São Paulo